Voglhof ist der Ortsname von

 Voglhof (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Voglhof (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Voglhof (Kirchdorf an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Vogelhof